

Фамилия 
 Тавенер, Джон:
 (1897—1969) — бейсболист, известный по прозвищу «Кролик».
  (1921—1993) — игрок в американский футбол.
 Джон Тавенер (1944—2013) — английский композитор.
  — английский футболист.
  (1952/1953 — 2007) — английский писатель, юморист и драматург.

Топонимы

См. также 
 Тавернер (значения)
 Тавернер, Джон (1490 — 1545) — английский композитор и органист.